Ледокол «Москва» — дизель-электрический ледокол проекта 21900 заводской номер 601.

Ледокол «Москва» является головным судном в серии (второй ледокол серии — «Санкт-Петербург»). «Москва» представляет собой двухпалубное судно с двумя полноповоротными винторулевыми колонками суммарной мощностью 16 мегаватт. Корпус судна рассчитан на толщину проходимого льда более одного метра.

Ледокол предназначен для:
 проводки крупнотоннажных танкеров шириной до 50 метров;
 буксировки судов во льдах и на чистой воде;
 перевозки грузов;
 выполнения аварийно-спасательных работ и оказания помощи судам;
 борьбы с разливами нефти и химикатов в открытом море и тушения пожаров.

Примечания

Ссылки 
 Балтийский завод. Дизель-электрические ледоколы.
 Российский морской регистр судоходства. Ледокол «Москва».

Корабли и суда Балтийского завода
Ледоколы России
Теплоходы